François de La Rochefoucauld (1613–1680) – aforysta
 Franciszek Józef de la Rochefoucauld (1735–1792) – męczennik